Розенко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Розенко, Николай Петрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Розенко, Павел Валерьевич (род. 1970) — украинский общественный и политический деятель, эксперт, народный депутат Украины, министр социальной политики Украины.
 Розенко, Пётр Акимович (1907—1991) — советский украинский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.